Pwt – Księga Powtórzonego Prawa – jedna z ksiąg (Biblii)
 PWT – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu